

Скобелево () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ловеч.
 Скобелево () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Родопи.
 Скобелево () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.
 Скобелево () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Павел-Баня.
 Скобелево () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Димитровград.